Юрий Шишков:
 Шишков, Юрий Алексеевич (1940—2020) — советский и российский живописец.
 Шишков, Юрий Витальевич (род. 1929) — учёный-экономист.
 Шишков, Юрий Фёдорович — американский гитарный мастер, гитарист.